Oberliga 1955/56 bezeichnet folgende Ligen:

 Fußball-Oberliga 1955/56
 Eishockey-Oberliga 1955/56

Siehe auch:
 DDR-Fußball-Oberliga 1955
 DDR-Fußball-Oberliga 1956